Коран ( — Qur'ān — читання) — священна книга мусульман
 Коран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом
 Коран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь